Мерцаловка — название населённых пунктов:

Россия 
 Мерцаловка — деревня в Медвенском районе Курской области.

Украина 
 Мерцаловка — село в Павлоградском районе Днепропетровской области.